Die Euro Hockey League 2015/16 war die 9. Spielzeit der von der European Hockey Federation ausgetragenen Euro Hockey League, des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Hockey. Der Wettbewerb wurde in insgesamt drei Turnieren mit Gruppen- und K.-o.-Phase ausgespielt. Die K.o.-Spiele wurden, im Gegensatz zu den vorherigen zwei Saisonen, wieder über Ostern und Pfingsten ausgetragen.

Teilnehmer 

Insgesamt 24 Mannschaften der 12 bestplatzierten Nationen der EHF-3-Jahreswertung qualifizierten sich für den EHL-Wettbewerb. Alle anderen am Europapokal startenden Nationen schickten ihre zwei teilnehmenden Teams in die Trophy- und Challenge-Wettbewerbe. Die Nationen auf den Rängen 1–4 der EHF-3-Jahreswertung stellen drei Vereine, die auf den Positionen 5–8 zwei und die von 9 bis 12 einen für das Feld der EHL.

Zwei Clubs qualifizierten sich zu jedem der neun Ausspielungen der EHL: HC Dinamo Kasan aus Russland und WKS Grunwald Posen aus Polen. Mit dem englischen Vertreter Wimbledon HC aus London, SG Amsicora ASD aus Italien und dem HC Wien aus Österreich gaben drei Vereine ihr Debüt bei der EHL.

EHF-3-Jahreswertung

Vorrunde 

Die Vorrunde fand zwischen dem 9. und 11. Oktober 2015 auf der Anlage des Harvestehuder THC in Hamburg, Deutschland statt. Die Teilnehmer waren die schlechtplatziertesten Clubs der Teilnehmerverbände. In der Auslosung waren die Teilnehmer der Verbände mit drei Mannschaften (Niederlande, Deutschland, Belgien und Spanien) in den vier Dreier-Gruppen top-platziert. Das Reglement sah vor, dass jeder Sieg 5 Punkte, jedes Unentschieden 2 Punkte und jede Niederlage, mit maximal zwei Toren Differenz, einen Punkt brachte. Am Ende qualifizierten sich die Tabellenersten für das Achtelfinale.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Achtelfinale und Viertelfinale 

Das Achtel- und Viertelfinale wurden am 18. November 2015 ausgelost. Als Veranstalter wurde der Amsterdamsche Hockey & Bandy Club bekannt gegeben. Damit fanden die ersten zwei Runden der K.o.-Phase im Wagener-Stadion in Amstelveen, Niederlande statt. Die Spiele wurden über Ostern, 25. bis 28. März 2016, ausgetragen.

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale und Finale 

Die beiden letzten Runden der Euro Hockey League 2015/16 fanden, in Gegensatz zu den zwei vorherigen Ausgaben, über Pfingsten am 14. und 16. Mai 2016, in Barcelona, Spanien statt. Ausgetragen wurde das Final-Four im Pau-Negre-Stadion, und damit zum ersten Mal, in der Geschichte der EHL, nicht in den Niederlanden. Auch zum ersten Mal in der Geschichte der EHL fand ein rein niederländisches Finale statt. Gewinner dieses Finale war der SV Kampong aus Utrecht, Niederlande.

EuroHockey Club Trophy 

Die Euro Hockey Club Trophy fand vom 23. – 26. Mai 2016 in der schottischen Stadt Glasgow statt. Sie bildete den ersten Unterbau zur Euro Hockey League. Die Clubs spielten neben dem Titel auch um Punkte für ihren nationalen Verband in der EHF-3-Jahres-Wertung, die die Anzahl der Clubs einer Nation für die Europacupwettbewerbe festlegt. Aufgrund der EHF-
3-Jahreswertung gab es nach der Saison 2014/15 keine Aufsteiger zur EHL. Anstatt des Trophy-Absteigers Italien 2 nahm 2015/16 der Gewinner der Challenge Schweiz 1 teil. Der Abstieg von Wales 1 aus der Trophy und der Aufstieg von Wales 2 in die Trophy glichen sich aus. Der Vertreter Aserbaidschan 1 Atasport HC trat nicht an (durfte nicht antreten?), so dass nur sieben Clubs 2016 an der Trophy teilnahmen.

Gruppe A

 Banbridge HC – RW Wettingen 2:2 (1:2)
 HC Minsk – Kelburne HC 1:2 (1:0)
 Banbridge HC – HC Minsk 4:1 (0:1)
 Kelburne HC – RW Wettingen 1:1 (0:1)
 HC Minsk – RW Wettingen 1:1 (1:0)
 Kelburne HC – Banbridge HC 0:4 (0:1)

Gruppe B

 Slavia Prag – HC Bra 6:3 (1:2)
 HC Bra – Cardiff&Met 0:7 (0:2)
 Cardiff&Met – Slavia Prag 1:1 (0:0)

Platzierungsspiele

 Spiel Platz 5: RW Wettingen – HC Bra 3:1 (1:1)
 Spiel Platz 3: Kelburne HC – Slavia Prag 3:0 (1:0)
 Finale: Cardiff&Met – Banbridge HC 4:0 (0:0)

Endstand

 1. Cardiff & Met HC  (Aufstieg für Wales 1 zur Euro Hockey League 2017)
 2. Banbridge HC  (Aufstieg für Irland 2 zur Euro Hockey League 2017)
 3. Kelburne HC 
 4. Slavia Prag 
 5. HC Rotweiss Wettingen 
 6. HC Bra 
 7. Hockey Club Minsk  (Abstieg für Weißrussland 1 zur EuroHockey Challenge 2017)
 8. Atasport HC  (trat nicht an, Abstieg für Aserbaidschan 1 zur EuroHockey Challenge 2017)

EuroHockey Club Challenge 

Die Euro Hockey Club Challenge I fand vom 13. – 16. Mai 2016 in der österreichischen Hauptstadt Wien statt. Sie bildete den zweiten Unterbau zur Euro Hockey League.
Die Teilnehmer des Turniers waren die beiden Absteiger des Vorjahres aus der Trophy (Wales 1 und Ukraine 1), die zwei Aufsteiger aus der Challenge II (Portugal 1 und Weißrussland 2). Die vier restlichen Vertreter blieben zum Vorjahr unverändert.

Gruppe A

 HC OKS Winnyzja – Servette Genf 3:3 (1:1)
 HKHA Mladost – SC Stroitel Brest 2:3 (0:2)
 Servette Genf -SC Stroitel Brest 2:2 (1:1)
 HKHA Mladost – HC OKS Winnyzja 4:6 (1:6)
 HC OKS Winnyzja – SC Stroitel Brest 4:6 (1:3)
 Servette Genf – HKHA Mladost 0:1 (0:0)

Gruppe B

 Whitchurch HC – Slavia Hradec Králové 1:2 (0:0)
 SV Arminen – AD Lousada 6:0 (3:0)
 Slavia Hradec Králové – AD Lousada 1:4 (0:2)
 SV Arminen – Whitchurch HC 2:0 (1:0)
 Whitchurch HC – AD Lousada 0:3 (0:3)
 Slavia Hradec Králové – SV Arminen 1:8 (0:5)

Entscheidungsspiele

 Abstiegsspiel 4.A – 3.B: Servette Genf – Slavia Hradec Králové 0:2 (0:1)
 Abstiegsspiel 3.A – 4.B: HAHK Mladost – Whitchurch HC 0:2 (0:1)
 Aufstiegsspiel 1.A – 2.B: SC Stroitel Brest – AD Lousada HC 4:2 (1:2)
 Aufstiegsspiel 2.A – 1.B: HC OKS Winnyzja – SV Arminen 2:6 (2:2)

Endstand

 1. SV Arminen  (Aufstieg für Österreich 2 zur Euro Hockey Trophy 2017)
 1. SC Stroitel Brest  (Aufstieg für Weißrussland 2 zur Euro Hockey Trophy 2017)
 3. AD Lousada 
 3. HC OKS Winnyzja 
 5. Slavia Hradec Králové 
 5. Whitchurch HC 
 7. HAHK Mladost  (Abstieg für Kroatien 1 zur EuroHockey Challenge II 2017)
 7. Servette Genf  (Abstieg für Schweiz 2 zur EuroHockey Challenge II 2017)

EuroHockey Club Challenge II 

Die Euro Hockey Club Challenge II fand vom 13. – 16. Mai 2016 in der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt. Sie bildete den dritten Unterbau zur Euro Hockey League.

Gruppe A

 Gaziantep Polis Gucu SK – HK Marathon 1:2 (1:1)
 SK Senkvice – Inta Baltic Champignons 3:0 (3:0)
 HK Marathon -Inta Baltic Champignons 5:2 (2:0)
 SK Senkvice – Gaziantep Polis Gucu SK 3:3 (3:0)
 Gaziantep Polis Gucu SK – Inta Baltic Champignons 5:0 (4:0)
 HK Marathon – SK Senkvice 2:1 (1:1)

Gruppe B

 Grammarians HC – NSA Sofia 2:2 (1:0)
 Slagelse HC – Ardas Rudamina 4:2 (1:2)
 NSA Sofia – Ardas Rudamina 9:0 (3:0)
 Slagelse HC – Grammarians HC 3:0 (2:0)
 Grammarians HC – Ardas Rudamina 7:3 (4:3)
 NSA Sofia – Slagelse HC 5:4 (3:2)

Entscheidungsspiele

Montag, 16. Mai 2016

 08:30 Abstiegsspiel 4.A – 3.B: Inta Baltic Champignons – Grammarians HC 2:2 (2:1) 3:1 Shootout
 10:45 Abstiegsspiel 3.A – 4.B: SK Senkvice – Ardas Rudamina 9:2 (4:1)
 13:00 Aufstiegsspiel 2.A – 1.B: Gaziantep Polis Gucu SK – NSA Sofia 1:3 (0:1)
 15:15 Aufstiegsspiel 1.A – 2.B: HK Marathon – Slagelse HC 3:3 (1:0) 1:4 Shootout

Endstand

 1. NSA Sofia  (Aufstieg für Bulgarien 1 zur Euro Hockey Challenge 2017)
 1. Slagelse HC  (Aufstieg für Dänemark 1 zur Euro Hockey Challenge 2017)
 3. HK Marathon 
 3. Gaziantep Polis Gucu SK 
 5. SK Senkvice 
 5. Inta Baltic Champignons 
 7. Ardas Rudamina  (Abstieg für Litauern 2 zur Euro Hockey Challenge III 2017)
 7. Grammarians HC  (Abstieg für Gibraltar 1 zur Euro Hockey Challenge III 2017)

EuroHockey Club Challenge III 

Die Euro Hockey Club Challenge III fand vom 13. – 16. Mai 2016 im slowenischen Predanovci statt. Sie bildete den vierten Unterbau zur Euro Hockey League.

Gruppe A

 Napeos Apollon HC – Olcote HC 2:0 (0:0)
 Highway HC – Napeos Apollon HC 2:1 (2:1)
 Olcote HC -Highway HC 1:6 (1:3)

Gruppe B

 CFU Lamas – Nacka LHK 2:1 (0:1)
 HK Triglav Predanovci – Kopenhagen HC 2:6 (1:2)
 Kopenhagen HC 2:6 – Nacka LHK 2:2 (0:0)
 CFU Lamas – HK Triglav Predanovci 4:2 (2:2)
 Kopenhagen HC – CFU Lamas 1:3 (1:2)
 HK Triglav Predanovci – Nacka LHK 2:7 (1:4)

Entscheidungsspiele

Montag, 16. Mai 2016

 09:00 Abstiegsspiel 3.A – 4.B: Olcote HC – HK Triglav Predanovci 2:5 (0:4)
 11:30 Aufstiegsspiel 2.A – 1.B: Napeos Apollon HC – CFU Lamas 0:3 (0:1)
 14:00 Aufstiegsspiel 1.A – 2.B: Highway HC – Nacka LHK 4:2 (3:1)

Endstand

 1. CFU Lamas  (Aufstieg für Portugal 2 zur Euro Hockey Challenge II 2017)
 1. Highway HC  (Aufstieg für Türkei 2 zur Euro Hockey Challenge II 2017)
 3. Nacka LHK 
 3. Napeos Apollon HC 
 5. Kopenhagen HC 
 5. HK Triglav Predanovci 
 7. Olcote HC  (Abstieg für Ungarn 1 zur Euro Hockey Challenge IV 2017)

EuroHockey Club Challenge IV 

Die Euro Hockey Club Challenge IV fand vom 13. – 16. Mai 2016 im maltesischen Kordin statt. Sie bildete den fünften Unterbau zur Euro Hockey League.

Gruppe A

 HC Kilppari – Sliema Hotsticks HC 2:1 (0:0)
 Imittos HC – HC Kilppari 2:2 (0:2)
 Sliema Hotsticks HC -Imittos HC 0:1 (0:1)

Gruppe B

 Qormi HC – Seinäjoki United 4:3 (2:1)
 Kringsjå SK – Qormi HC 1:3 (0:2)
 Seinäjoki United – Kringsjå SK 1:6 (0:3)

Entscheidungsspiele

Montag, 16. Mai 2016

 09:00 3.A – 3.B: Sliema Hotsticks HC – Seinäjoki United 5:0 (1:0)
 11:15 Aufstiegsspiel 1.A – 2.B: HC Kilppari – Kringsjå SK 1:6 (1:1)
 13:30 Aufstiegsspiel 2.A – 1.B: Imittos HC – Qormi HC 0:1 (0:0)

Endstand

 1. Qormi HC  (Aufstieg für Malta 1 zur Euro Hockey Challenge III 2017)
 1. Kringsjå SK  (Aufstieg für Norwegen zur Euro Hockey Challenge III 2017)
 3. HC Kilppari 
 3. Imittos HC 
 5. Sliema Hotsticks HC 
 6. Seinäjoki United

Einzelnachweise 

Hockey-Europapokal
Hockey 2015
Hockey 2016